A 2016-os Formula Renault 2.0 Európa-kupa a bajnokság 26. idénye volt. A szezon április 16-án indult az Ciudad del Motor de Aragón versenypályán és október 23-án ért véget a Autódromo do Estoril aszfaltcsíkján. A címvédő Jack Aitken volt, aki a GP3-ban folytatta pályafutását, így nem védte meg bajnoki címét.  Az egyéni bajnoki címet Lando Norris szerezte meg, míg a csapatoknál a Josef Kaufmann Racing győzedelmeskedett.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

A bajnokság végeredménye

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők 
Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található.

Csapatok 
Egy csapat számára legfeljebb 2 versenyző szerezhetett pontokat. Egy csapatnak a szezon összes versenyén részt kellett vennie ahhoz, hogy az elért eredményt az idény végén értékeljék.

Megjegyzések 
 Eredetileg Lando Norris szerezte meg az első rajtkockát, azonban egy utólagos büntetés miatt hátrasorolták. Habsburg Ferdinánd örökölte volna meg a pozíciót, azonban egy 2 rajthelyes büntetést kapott egy korábbi incidens miatt, ezért Sacha Fenestraz indulhatott az első helyről.
 A szélsőséges időjárási körülmények miatt a moancói versenyt félbeszakították. Mivel a mezőny nem teljesítette a táv 75%-át, ezért fél pontokat osztottak ki.

Jegyzetek

További információk
A Renault Sport hivatalos weboldala 

Európakupa